Halowe Mistrzostwa Holandii w Lekkoatletyce 2014 – zawody lekkoatletyczne, które odbywały się 22 i 23 lutego 2014 roku w hali Omnisport Apeldoorn w Apeldoorn. Wcześniej – 15 i 16 lutego odbyła się rywalizacja w wielobojach.

Konkurs trójskoku mężczyzn wygrał Brytyjczyk Nathan Douglas (15,49), a w biegu na 60 metrów przez płotki drugie miejsce zajęła jego rodaczka Tiffany Porter (8,14) – obydwoje startowali poza konkursem. Podczas siedmioboju mężczyzn 2. miejsce zajął Belg Thomas Van der Plaetsen, a na trzeciej pozycji uplasował się Amerykanin Trey Hardee, jednak oni także startowali poza konkursem.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2014 w Holandii
2014 w lekkoatletyce
Apeldoorn
2014